Trucks steht für:
 Trucks (Band), englisch-norwegische Rockband
 Trucks – Out of Control, Horrorfilm (USA/CDN 1997) nach Stephen King

Trucks ist der Familienname folgender Personen:
 Butch Trucks (1947–2017), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Derek Trucks (* 1979), US-amerikanischer Gitarrist
 Toni Trucks (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Virgil Trucks (1917–2013), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Truck